Mission Holls Golf Club kan verwijzen naar:
 Mission Hills Golf Club (China) waar onder meer de World Cup of Golf gespeeld wordt
 Mission Hills Golf Club (Thailand), ontworpen door Jack Nicklaus